Kuglački klub "Elektra" (KK "Elektra"; Elektra Križevci; Elektra) je muški kuglački klub iz Križevaca, Koprivničko-križevačka županija. Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "1. B hrvatskoj kuglačkoj ligi - Sjever", ligi drugog stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu 
KK "Elektra" je osnovan 2008. godine. Od osnutka je pretežno nastupao u ligama regije "Sjever". U sezoni 2019./20. su bili članovi "1. B hrvatske lige - Sjever".  
Kako u Križevcima nema kuglane, KK "Elektra" za nastupe i treninge koristi kuglanu u Koprivnici.

Uspjesi

Ekipno 
 2. HKL - Sjever 
 prvak: 2018./19. 

 3. HKL - Sjever 
 prvak: 2016./17. (Zona Varaždin) 
 doprvak: 2014./15. (Varaždin)

Pregled plasmana po sezonama

Unutrašnje poveznice  
 Križevci

Vanjske poveznice 
 kuglanje.hr, Elektra Kž 
 kuglanje.hr, Elektra - 810024 (Kuglački savez Koprivničko-križevačke županije) 
 krizevackisport.com, Kuglački klub Elektra Križevci 
 krizevci.info, kuglanje 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB ELEKTRA KRIŽEVCI

Izvori  
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB ELEKTRA KRIŽEVCI 
 fininfo.hr, KK "ELEKTRA" KRIŽEVCI 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "ELEKTRA" KRIŽEVCI 
 companywall.hr, KK "ELEKTRA" KRIŽEVCI 

 

Elektra
Šport u Križevcima